Oberon kan syfta på

 Oberon (dikt) – ett epos av Christoph Martin Wieland
 Oberon,älvkungen i Shakespears komedi En midsommarnattsdröm.
 Oberon (förlag) – nederländskt förlag 1972–1990
 Oberon (Weber) – en opera efter Wielands epos
 Oberon (naturväsen) – ett mytiskt naturväsen
 Oberon (måne) – en av Uranus månar
 Oberon (programspråk) – ett programspråk
 Oberon (ubåt) – en brittisk ubåt

Geografi

Australien 

 Oberon, New South Wales, ort, Oberon Shire, 
 Oberon Shire, New South Wales,

USA 

 Oberon, North Dakota, ort, Benson County,